Messerli ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Messerli (* 1953), Schweizer Literaturwissenschaftler
 Benjamin Messerli (* 1991), Schweizer Hockeyspieler
 Bruno Messerli (1931–2019), Schweizer Geograph und Hochschulrektor
 Ernst Messerli (1907–1974), Schweizer Maler, Zeichner, Fotograf und Kunstpädagoge
 Hans Messerli (1718–1806), Schweizer Zimmermeister
 Jakob Messerli, Schweizer Historiker und Museumsdirektor
 Jay Messerli, Sänger, siehe The Souls (Band)
 Karl Messerli (* 1947), Schweizer Fußballspieler
 Kimberly Po-Messerli (* 1971), US-amerikanische Tennisspielerin
 Niggi Messerli (* 1950), Schweizer Foto- und  Videokünstler, Ausstellungsmacher.
 Pascal Messerli (* 1989), Schweizer Politiker (SVP)